Nederländska mästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 24 och 26 juni 2022 i Apeldoorn. Mästerskapet tillät återigen publik efter att i två år varit stängt för allmänheten på grund av covid-19-pandemin.

Mästerskapet arrangerades av klubben AV'34 i samarbete med nederländska friidrottsförbundet.

Under mästerskapet slog kulstötaren Jessica Schilder sitt eget tio dagar gamla nationsrekord på 19,46 meter och förbättrade det till 19,68 meter.

Tävlingen på 10 000 meter ägde rum den 11 juni i Leiden vid tävlingen Gouden Spike.

Medaljörer

Herrar

Damer

Referenser

2022
Friidrottsåret 2022
2022 i Nederländerna